Angolees blauwfazantje
 Blauwfazantje
 Sint-Helenafazantje